Wrzesiny steht für:

 Wrzesiny (Sędziejowice), Ort in Sędziejowice,  Powiat Łaski, Woiwodschaft Łódź, Polen
 Wrzesiny (Brzeźnica), Dorf in der Landgemeinde Brzeźnica, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen